Keresőrendszer, internetes kereső az informatikában
 Keresőrendszer, a mesterséges intelligencia kutatásában az algoritmus fogalmának egy specializált változata